Příjmení Hrabě či Hrabětová nosí více osob:

 František Hrabě – československý kanoista, mistr světa
 Josef Hrabě – více osob
 Martin Hrabě de Angelis (* 1964) – německý genetik
 Miroslav Hrabě (* 1981) – český divadelní, muzikálový a filmový herec a dabér
 Václav Hrabě (1949–1965) – český básník
 Zdeněk Hrabě (1941–2021) – československý lední hokejista

podobné
 Hraběta – více osob